Жакараси () — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Баия. Составная часть мезорегиона Юго-центральная часть штата Баия. Входит в экономико-статистический микрорегион Гуанамби. Население составляет 13 214 человек на 2006 год. Занимает площадь 1241,918 км². Плотность населения — 10,6 чел./км².

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 26.397.923,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 1.976,63 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,654 (данные: Программа развития ООН).

География 
Климат местности: субтропический гумидный.

Муниципалитеты штата Баия